Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 
 
 
 62e Régiment d'artillerie (Canada)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 62e régiment d'artillerie (France)
 62e régiment d'infanterie
 62e régiment d'infanterie territoriale
 62e régiment de marche
 62e régiment de tirailleurs marocains
 
 
 
 62e régiment d'infanterie (Mali)
 
 
 
 
 King's Royal Rifle Corps (créé comme )
 
 //
 
 

Homonymie d'unités militaires